Ootmarsumsestraat (Almelo)
 Provinciale weg 736 - lokaal onder meer bekend als "Oude Ootmarsumsestraat" (gemeente Oldenzaal) en "Ootmarsumsestraat" (gemeente Dinkelland).